Міхама (Айті)
 Міхама (Вакаяма)
 Міхама (Міє)
 Міхама (Фукуй)
 Район Міхама